Soldiers and Sailors Monument steht für folgende Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:
 Soldiers and Sailors Monument (Elyria), Ohio
 Soldiers and Sailors Monument (Lancaster), Pennsylvania
 Soldiers’ and Sailors’ Monument (Indianapolis), Indiana
 Michigan Soldiers’ and Sailors’ Monument, Detroit, Michigan

Sonstige:
 Soldiers and Sailors Monument (Boston), Massachusetts
 Soldiers’ and Sailors’ Monument (Cleveland), Ohio
 Soldiers’ and Sailors’ Monument (New York City), New York
 Soldiers’ and Sailors’ Monument (Allentown), Pennsylvania
 Soldiers and Sailors Monument (New Haven), Connecticut

Siehe auch:

 Soldiers and Sailors Memorial Hall
 State Street Bridge (Harrisburg) (Soldiers and Sailors Memorial Bridge) in Harrisburg, Pennsylvania